Indian Head – città del Saskatchewan (Canada)
Indian Head – città della Contea di Charles, Maryland (Stati Uniti d'America)